Чарльз Райт:
 Райт, Чарльз (1811—1885) — американский ботаник.
 Райт, Чарльз (род. 1935) — американский поэт, переводчик, критик.
 Райт, Чарльз (род. 1961) — американский рестлер.
 Райт, Чарльз Генри (1864—1941) — британский ботаник.
 Райт, Чарльз Сеймур (1887—1975) — канадский учёный-физик, полярный путешественник.